

Acronimi e sigle 
 HALO (High Altitude Low Open) – tecnica di lancio paracadutistico
 HALO – software grafico per PC del 1982
 HALO (Helium and Lead Observatory) – rivelatore di neutrini canadese
 HALO Trust (Hazardous Area Life-support Organization) – organizzazione no-profit dedita alla rimozione di resti di mine

Musica 
 Halo – serie di album dei Nine Inch Nails
 Halo – canzone dei Depeche Mode del 1990
 Halo – album di Azonic del 1994
 Halo – singolo dei Texas del 1997, dall'album White on Blonde
 Halo – singolo dei Soil del 2001, dall'album Scars
 Halo – album dei Current 93 del 2004
 Halo – album di Jonna Tervomaa de 2004
 Halo – singolo dei Machine Head del 2007, dall'album The Blackening
 Halo – singolo di Beyoncé del 2009, dall'album I Am... Sasha Fierce
 Halo – album degli Amorphis del 2022
 Halo – singolo di Lumix del 2022

Personaggi 
 Halo – personaggio dei fumetti DC Comics
 Halo – personaggio di G.I. Joe

Videogiochi 
 Halo – serie di videogiochi sparatutto in prima persona
 Halo: Combat Evolved – videogioco del 2001

Altro 
 Halo – serie televisiva del 2022
 Halo – Collare cervicale (presidio medicale di primo soccorso)
 Halo – sistema di protezione del pilota usato nelle autovetture di Formula 1